Амбивале́нтность (от  — «оба» и  — «сила») — двойственность (расщепление) отношения к чему-либо, в особенности — двойственность переживания, выражающаяся в том, что один и тот же объект вызывает у человека одновременно два противоположных чувства.

История понятия 
Термин введен Эйгеном Блейлером. Он считал амбивалентность основным признаком шизофрении или, говоря шире, шизоидности вообще,
в связи с чем выделял три типа амбивалентности:
 Эмоциональную: одновременно позитивное и негативное чувство к человеку, предмету, событию (например, в отношении детей к родителям).
 Волевую: бесконечные колебания между противоположными решениями, невозможность выбрать между ними, зачастую приводящая к отказу от принятия решения вообще.
 Интеллектуальную: чередование противоречащих друг другу, взаимоисключающих идей в рассуждениях человека.

Его современник Зигмунд Фрейд вкладывал в этот термин иной смысл. Он рассматривал амбивалентность как сосуществование двух изначально присущих человеку противоположных глубинных побуждений, самыми фундаментальными из которых являются влечение к жизни и влечение к смерти.

Современная интерпретация 

В современной психологии есть два понимания амбивалентности:
 В психоанализе под амбивалентностью обычно понимается сложная гамма чувств, которую человек испытывает к кому-либо. Предполагается, что амбивалентность нормальна по отношению к тем, чья роль в жизни индивида также неоднозначна. Однополярность же чувств (только положительные или только отрицательные) интерпретируется скорее как проявление идеализации или обесценивания, то есть предполагается, что чувства на самом деле скорее всего амбивалентны, но индивид этого не осознаёт (см. также реактивное образование).

 В клинической психологии и психиатрии под амбивалентностью понимается периодическая глобальная смена отношения индивида к кому-либо: ещё вчера вечером пациент испытывал к некоему человеку только положительные чувства, сегодня утром — только отрицательные, а сейчас — снова только положительные. В психоанализе такое изменение отношения обычно называется «расщепление эго» и может быть связанно с расстройством множественной личности.

См. также 
 Диалетеизм
 Противоречие
 Хороший и плохой

Примечания

Литература 
 Webster’s New World Collegiate Dictionary, 3rd Edition.
 Van Harreveld, F., van der Pligt, J., & de Liver, Y. (2009). The agony of ambivalence and ways to resolve it: Introducing the MAID model. Personality and Social Psychology Review, 13, 45-61.
 Зигмунд Фрейд:
 Trois essais sur la théorie sexuelle (1905), Gallimard, collection Folio, 1989 (ISBN 2-07-032539-3)
 Analyse d’une phobie d’un petit garçon de cinq ans : Le Petit Hans (1909), PUF, 2006 (ISBN 2-13-051687-4)
 L’Homme aux rats : Journal d’une analyse (1909), PUF, 2000 Modèle:ISBN 2-13-051122-8
 Cinq psychanalyse (Dora, L’homme aux Loup, L’homme aux rats, Petit Hans, Président Schreber), rééd, traduction revisées, PUF Quadige (ISBN 2-13-056198-5)
 La dynamique du transfert (1912)
 Jean Laplanche, Jean-Bertrand Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, 1967, éd. 2004 PUF-Quadrige, No 249, (ISBN 2-13-054694-3)
 Alain de Mijolla et coll. : Dictionnaire international de la psychanalyse, Ed.: Hachette, 2005, (ISBN 2-01-279145-X)
 José Bleger : Symbiose et ambiguité, PUF, 1981, (il y distingue l’ambiavalence de la divalence, (ISBN 2-13-036603-1)
 Paul-Claude Racamier: Les schizophrènes Payot-poche, (est notamment envisagée la distinction entre l’ambivalence névrotique et la paradoxalité psychotique), rééd. 2001, (ISBN 2-228-89427-3)
 Michèle Emmanuelli, Ruth Menahem, Félicie Nayrou, Ambivalence : L’amour, la haine, l’indifférence, Ed.: Presses Universitaires de France, 2005, Coll.: Monographies de psychanalyse, (ISBN 2-13-055423-7)
 Ambivalenz, Erfindung und Darstellung des Begriffs durch Eugen Bleuler, Bericht 1911 vom Vortrag 1910 und Veröffentlichung 1914
 Jaeggi, E. (1993). Ambivalenz. In A. Schorr (Hrsg.), Handwörterbuch der Angewandten Psychologie (S. 12-14). Bonn: Deutscher Psychologen Verlag.
 Thomae, H. (1960). Der Mensch in der Entscheidung. Bern: Huber.
 Bierhoff, H.W. (1996). Neuere Erhebungsmethoden. In E. Erdfelder, R. Mausfeld, T. Meiser & G. Rudinger (Hrsg), Handbuch quantitative Methoden (S. 59-70). Weinheim: Psychologie Verlags Union. https://doi.org/10.25521/HQM05
 Jonas, K., Broemer, P. & Diehl, M. (2000). Attitudinal ambivalence. In W. Stroebe & M. Hewstone (Eds.), European review of social psychology (Vol. 11, pp. 35-74). Chichester: Wiley.
 Glick, P. & Fiske, S.T. (1996). The ambivalent sexism inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 491—512.
 Glick, P. & Fiske, S.T. (2001). An ambivalent alliance. Hostile and benevolent sexism as complementary justifications for gender inequality. American Psychologist, 56, 109—118.

Ссылки 

 Амбивалентность в Социокультурном словаре

Чувства
Психоанализ
Симптомы или признаки, относящиеся к настроению или аффекту